The Best of Village People é uma coletânea musical da banda Village People, lançada em 1994.

Faixas 

Álbuns de Village People
Álbuns de grandes êxitos de 1994